est la formule brute de plusieurs isomères.
 safrole, numéro CAS 
 isosafrole, numéro CAS